Кезо Квинкций (Kaeso, Caeso Quinctius) е име на:

 Кезо Квинкций, 461 пр.н.е. противник на народните трибуни; син на прочутия диктатор Цинцинат
 Кезо Квинкций Клавд, консул 271 пр.н.е.